2011 Enea Torun FIM Speedway Grand Prix – ósma impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2011. Zawody odbyły się 27 sierpnia 2011 na Motoarenie w Toruniu.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Australijczyka Darcy'ego Warda. Zawodnikami rezerwowymi zostali: Piotr Pawlicki i Emil Pulczyński.

Ze względu na kontuzję w zawodach nie mógł wystąpić Janusz Kołodziej. Jako zmiana kwalifikowana pojechał: Magnus Zetterström.

 (15)  Janusz Kołodziej → (19)  Magnus Zetterström

Losowanie pozycji startowych odbyło się 26 sierpnia.

Wyniki 

Bieg po biegu:
 Hancock, Holder, Sajfutdinow, Łaguta
 Zetterström, Bjerre, Ward, Pedersen
 Gollob, Holta, Crump, Lindbäck
 Hampel, Jonsson, Lindgren, Harris
 Zetterström, Crump, Łaguta, Harris
 Hampel, Gollob, Pedersen, Holder
 Lindbäck, Sajfutdinow, Ward, Lindgren
 Jonsson, Hancock, Holta, Bjerre
 Jonsson, Lindbäck, Pedersen, Łaguta
 Holder, Holta, Lindgren, Zetterström
 Hampel, Bjerre, Sajfutdinow, Crump
 Ward, Hancock, Gollob, Harris
 Ward, Hampel, Holta, Łaguta
 Lindbäck, Holder, Bjerre, Harris
 Gollob, Sajfutdinow, Jonsson, Zetterström
 Crump, Hancock, Pedersen, Lindgren
 Lindgren, Gollob, Bjerre, Łaguta (w)
 Jonsson, Ward, Crump, Holder
 Pedersen, Holta, Sajfutdinow, Harris
 Hancock, Lindbäck, Zetterström, Hampel
 Półfinały:
 Ward, Jonsson, Gollob, Holta
 Hampel, Lindbäck, Hancock, Zetterström
 Finał:
 Jonsson, Hampel, Ward, Lindbäck

Zobacz też 
 Sport żużlowy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Polska, I
2011, I
2011 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Toruniu